Union Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Union Street Historic District (Massachusetts), ID-Nr. 86001763
 Union Street Historic District (Dutchess County, New York), ID-Nr. 71000537
 Union Street Historic District (Schenectady County, New York), ID-Nr. 82001268